Iver Krabbe er navnet på flere personer:

 Iver Krabbe (rigsråd) (død 1561) – dansk rigsråd
 Iver Krabbe (statholder) (1602-1666) – dansk officer og statholder i Norge